Кайруа́н (, Эль-Кайрван) — вилайет в Тунисе.
 Административный центр — город Кайруан.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетом Загван, на востоке с вилайетами Сус и Махдия, на юго-востоке с вилайетом Сфакс, на юго-западе с вилайетом Сиди-Бу-Зид, на западе с вилайетом Сильяна.

Административное деление 
Вилайет Кайруан делится на 11 округов:
 Бу-Хаджла (Bou Hajla)
 Шебика (Chebika)
 Эшрарда (Echrarda)
 Эль-Ала (El Alâa)
 Хаффуз (Haffouz)
 Хаджеб-эль-Аюн (Hajeb El Ayoun)
 Северный Кайруан (Kairouan Nord)
 Южный Кайруан (Kairouan Sud)
 Наср-Аллах (Nasrallah)
 Эль-Васлатия (Oueslatia)
 Сбиха (Sbikha)

Примечания